Sokol è una parola che nelle lingue slave significa "falco" e può riferirsi:

Geografia
Russia
 Sokol – città dell'Oblast' di Vologda
 Sokol – stazione della metropolitana di Mosca
 Sokol – quartiere del distretto settentrionale di Mosca
 Sokol – centro abitato dell'Oblast' di Magadan
Slovacchia
 Sokoľ – comune del distretto di Košice-okolie

Persone
 Alojz Sokol – atleta ungherese
 Koloman Sokol – pittore, grafico e illustratore slovacco
 Viktor Sokol – calciatore e allenatore di calcio bielorusso

Politica
 Sokol – movimento politico ceco di ispirazione panslavica
 Sokół – movimento polacco ispirato a quello ceco

Altro
 Sokol – tuta spaziale russa
 PZL W-3 Sokół – elicottero costruito dall'industria polacca PZL

Pagine correlate 
 Sokol'skij